Сражение при Страсбурге — несколько вооружённых конфликтов, произошедших около города Страсбург:
 Сражение при Страсбурге (357)
 Сражение при Страсбурге (506)
 Сражение при Страсбурге (1870)